Сельское поселение Проводниковское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Коломенском муниципальном районе Московской области.

Административный центр был в посёлке Проводник.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 15.02.2005 года  «О статусе и границах Коломенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Упразднено вместе со всеми другими поселениями бывшего Коломенского муниципального района с 21 апреля 2017 года.

География 
Муниципальное образование расположено в западной части района. На севере граничит с сельским поселением Непецинским, на северо-востоке — с сельским поселением Радужным, на востоке — с городским округом Коломна, на юге — с сельским поселением Биорковским, на западе — с сельскими поселениями Леонтьевским и Аксиньинским Ступинского района. Площадь территории сельского поселения составляет .

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 24 населённых пункта упразднённой административно-территориальной единицы — Федосьинского сельского округа:
 1 посёлок — Проводник;
 5 сёл — Андреевское, Лукерьино, Лысцево, Подберезники, Федосьино;
 18 деревень — Богдановка, Борисовское, Верхнее Хорошово, Ворыпаевка, Дубна, Каменка, Колодкино, Коростыли, Молитвино, Морозовка, Мякинино, Павлеево, Печенцино, Подмалинки, Семибратское, Субботово, Ульяновка, Шапкино.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Коломенского района